Schöner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schöner (1891–1976), deutscher Luftfahrtpionier
 Andreas Schöner (1528–1590), deutscher Astronom
 Anton Schöner (1866–1930), deutscher Maler
 Caroline Leopoldine Schöner (1882–1965), österreichische Gastromin
 Enri Daniel Schöner (* 1977), deutscher Schauspieler
 Franz Schöner (1898–1967), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern

 Gregor Schöner (* 1958), deutscher Neuroinformatiker
 Hannes Schöner (* 1953), deutscher Sänger
 Hellmut Schöner (1918–2003), deutscher Journalist, Übersetzer und Sachbuchautor
 Ingeborg Schöner (* 1935), deutsche Schauspielerin
 Johann Gottfried Schöner (1749–1818), lutherischer Pfarrer, Pietist und Liederdichter
 Johannes Schöner (latinisiert Johann(es) Schonerus; 1477–1547), deutscher Mathematiker, Geograph, Astronom und Herausgeber
 Johannes Schöner der Jüngere (1597–1656), schottisch-deutscher Mediziner
 Johannes Schöner (Weihbischof) († 1651), deutscher Theologe und Weihbischof in Bamberg
 Josef Schöner (1904–1978), österreichischer Diplomat
 Karlheinz Schöner (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Sandra Maria Schöner (* 1974), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Sonja Schöner (* 1929), deutsche Opernsängerin

Siehe auch:
 Schoener
 Schöner-Erdglobus von 1515
 Schönerer